Лина Хайдаровна Палей () — российская спортсменка, писательница, художник.

Чемпионка России, победительница многих Международных турниров, двукратная чемпионка мира по фитнесу 2005 и 2006 годов (WABBA, WFF).

Имеет три высших образования по специальностям: педагог, юрист, психолог.

Дизайнер, фотограф, художник, имиджмейкер, эзотерик.

Главный редактор глянцевого журнала «Будь в форме».

Создатель авторской моды и имеет собственную галерею.

Личная жизнь 
Супруг Палей Андрей Эдуардович. Пара имеет четверых детей.

Достижения 
Писательница рассказов фентези. Прочитать можно на сайте litnet.com,  https://selfpub.ru/books/

Дизайнер, создает принты по своим фотографиям, из них создает свои ткани и прочие детали декора. Гран при на международном фествивале моды Половодье2020 с коллекцией "Смотри на мир своими глазами"

Художник в разных стилях. Картины были выставлены в Третьяковской галерее на выставке "Мир искусства в 2022 году". Работы представлены на сайте https://artistsarea.com/ru/user/Lina_Palei

Участница в соревнованиях по фитнесу категории Фитнес-шейп до 163 см и Фитнес-атлетик.
 2004 — Чемпионат России Томск 6 место (WABBA)
 2004 — Чемпионат мира Бангалор Индия 4 место (WABBA).
 2005 — Чемпионат Европы Англия (WABBA).
 2005 — Чемпионат России Казань 3 место (WABBA)
 2005 — Открытый Чемпионат России Международный турнир «Янтарный приз» 4 место (WFF)
 2005 — Чемпионат мира Вильнюс Литва 1 место (WFF)
 2006 — Чемпионат России Верхняя Пышма 1 место (WWF-WABBA)
 2006 — Чемпионат мира Тверь Россия 1 место (WFF)

Примечания

Ссылки 
 Лина Палей в новостях Магнитогорска
https://selfpub.ru/books/

 

Культуристы по алфавиту
Культуристы России
Культуристки
Редакторы по алфавиту
Главные редакторы журналов России
Дизайнеры
Художники по алфавиту
Писательницы